Okręty US Navy o nazwie USS "Kenosha":
 Pierwszy  był slupem wojennym. Jego stępkę położono w 1867. Przemianowany w 1869.
 Drugi  był okrętem zaopatrzeniowym typu Alamosa. Nabyty przez US Navy w 1945 i wycofany ze służby w 1946.

Kenosha